Het Belgian Darts Championship 2020 was de eerste van 4 Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2020. Er zouden dit jaar 13 van deze toernooien gehouden worden, maar door de coronacrisis werden dat er minder. 
Het was de eerste editie van het Belgian Darts Championship georganiseerd door de PDC. Het is tevens ook de eerste Euro Tour in België. Het toernooi werd gehouden van 28 februari tot en met 1 maart 2020 in Hasselt. Gerwyn Price won deze eerste editie door in de finale  Michael Smith met 8-3 te verslaan.

Gekwalificeerde spelers

Prijzengeld 
Dit is hoe het prijzengeld wordt verdeeld:

 Seeded players die in de tweede ronde verliezen ontvangen dit geld niet op geen enkele Order of Merit.

Schema

Referenties 
 

Dartswedstrijd in België
Darts in 2020
PDC Pro Tour
Sportevenement in Hasselt